Mamie ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mamie (Alabama), im Montgomery County
 Mamie (North Carolina), im Currituck County

Mamie oder Mamié ist der Familienname folgender Personen:
 Lisa Mamié (* 1998), Schweizer Schwimmerin
 Pierre Mamie (1920–2008), Schweizer Theologe und Bischof

Siehe auch:
 Mamié